Stash : un groupe de musique belge
 Stash : un album de Phish (1996)
 Stash : un album de Bongzilla (1999)
 Stash : un EP de Cypress Hill (2002)